Deímaco (Δηίμαχος) o Dímaco puede referirse a:

 Deímaco (geógrafo), un geógrafo griego del periodo helenístico.

También puede referirse a varios personajes de la mitología griega:

 Deímaco, un personaje beocio hijo de Eleón y compañero de Heracles. Cuando este tomó parte en la primera expedición contra Troya Deímaco murió en la batalla. Dejó un hijo huérfano, Escamandro, nacido de su amor por Glaucia, la hija de un dios fluvial que también se llamaba Escamandro.
 Deímaco, un príncipe de Pilos y uno de los hijos del rey Neleo y Cloris, hija de Anfión.
 Deímaco, rey de Trica en Tesalia. Fue el padre de Autólico, Deileón (o Demoleón) y Flogio, camaradas de Heracles en su campaña contra las amazonas.
 Deímaco, padre de Enárete, del que nada más se sabe. No obstante el padre de Enárete en los autores arcaicos es el propio dios fluvial Peneo.